Tenniel ist der Familienname von:
 John Tenniel (1820–1914), britischer Illustrator und Aquarellist

Sonstiges:
 Mount Tenniel, Berg im Palmerland, Antarktika